Мали́новка — село в Хабаровском районе Хабаровского края. Входит в состав Восточного сельского поселения. Население по данным 2011 года — 145 человек.

География 
Стоит вблизи автотрассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Спутник села Восточное.

История 
Дата образования 1 октября 1927 года.

В 1969 г. указом президиума ВС РСФСР селение 15 километр Сарапульского шоссе переименовано в село Малиновка.

В «Списке населенных мест Дальневосточного края 1926 года» имеются сведения, что деревня Малиновка относилась к Калининскому району Хабаровского округа. Дата основания не указана.

По анкетным данным, предоставленным для редакции Дальневосточной энциклопедии 1930 года, деревня Малиновка Советского района Хабаровского округа основана в 1927 году. Местное название деревни – Мухтуку.

Население

Экономика 
 Сельскохозяйственные предприятия Хабаровского района.
 В окрестностях села находятся садоводческие общества хабаровчан.
 В окрестностях села находятся воинские части.

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края
 Малиновка в Викимапии

Населённые пункты Хабаровского района
Появились в 1927 году в России
Населённые пункты, основанные в 1927 году
1927 год в Хабаровском крае